Czyszek – polskie nazwisko; na początku lat 90. XX wieku w Polsce nosiły je 272 osoby.

Osoby nosczące nazwisko Czyszek:
 Karol Czyszek (ur. 1996) – polski futsalista
 Tomasz Czyszek (ur. 1974) – polski dyplomata i urzędnik państwowy; od 2020 ambasador RP na Malcie
 Wacław Czyszek – dowódca oddziałów w Powstaniu warszawskim, honorowy obywatel miasta Helu, odznaczony medalem VM

Przypisy